Französisches Kaiserreich, Kaiserreich Frankreich, frz. Empire français steht für:

 Erstes Kaiserreich unter Napoleon Bonaparte  (1804–1814/1815)
 Zweites Kaiserreich unter Napoleon III. (1852–1870)

sowie:
 Französisches Kolonialreich zu Zeiten der Kaiserreiche und der Republiken, siehe Französische Kolonien, frz. Empire colonial français
 Empire (Stilrichtung), Kunstrichtung der Bildenden Kunst zur Zeit des Ersten Kaiserreichs